Clyte peut faire référence à:
 clyte (nom masculin), un nom vernaculaire pour des coléoptères cérambycidés
 clyte (nom féminin), l'autre nom de l'argile yprésienne ou argile des Flandres, en patois du nord de la France (mot dérivé du flamand Klyte, argile)
 famille de la Clyte, une famille noble ayant eu une influence durant l'histoire de la Flandre

Voir aussi 
 La Clytte, un village dans la province de Flandre Occidentale, situé dans la commune de Heuvelland en Belgique